Rangers har flere betydninger:

Sport 

 Rangers F.C. – En fodboldklub fra Glasgow i Skotland.
 Queens Park Rangers F.C. – En fodboldklub fra London i England.